Funkhaus Berlin steht für:

 Funkhaus Berlin, Rundfunkgesellschaft in der DDR, siehe Rundfunk der DDR #Nach der politischen Wende 1989
 Funkhaus Nalepastraße, Gebäudekomplex in Oberschöneweide